Europamästerskap 2020 kan avse:

Europamästerskapet i fotboll 2020
Europamästerskapet i futsal 2020
Europamästerskapet i handboll för herrar 2020
Europamästerskapet i handboll för damer 2020